Alpeltal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Alpeltal (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Alpeltal (Berchtesgadener Alpen), Tal am Hohen Göll in den Berchtesgadener Alpen

Siehe auch:

Alpeltalhütte